Грив () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грив, Бредли Тревор (род. 1970) — австралийский писатель.
 Грив, Кеннет (род. 1968) — датский танцовщик; с 2008 года — директор и главный балетмейстер Финского национального балета.
 (4451) Грив — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. 
 См. также 
 Греве
 Грива (значения)
 Гривы